Dominic Stricker era il detentore del titolo ma è stato eliminato al primo turno da Jurij Rodionov.

In finale Luca Nardi ha sconfitto Leandro Riedi con il punteggio di 4-6, 6-2, 6-3.

Teste di serie 

  Maxime Cressy (primo turno)
  Radu Albot (primo turno)
  Mats Moraing (primo turno)
  Pierre-Hugues Herbert (semifinale)

  Damir Džumhur (secondo turno) 
  Dennis Novak (primo turno) 
  Hugo Grenier (primo turno) 
  Dominic Stricker (primo turno)

Qualificati 

  Gijs Brouwer (primo turno)
  Otto Virtanen (secondo turno)
  Chung Yun-seong (primo turno)

  Jérôme Kym (quarti di finale) 
  Dan Added (secondo turno) 
  Aldin Šetkić (secondo turno)

Wildcard 

  Leandro Riedi (finale)
  Rémy Bertola (primo turno) 

  Kilian Feldbausch (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

BSI Challenger Lugano 2022